Bathysquilloidea är en överfamilj av kräftdjur. Bathysquilloidea ingår i ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Bathysquilloidea 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Bathysquilloidea